Суперкубок Кандиду де Оливейра 2015 года () — 37-й розыгрыш Суперкубка Португалии, в котором встречались чемпион страны сезона 2014/15 «Бенфика» и обладатель Кубка Португалии 2014/15 лиссабонский «Спортинг». Встреча состоялась 9 августа 2015 года в Фару, на стадионе Алгарве.

Матч

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Португалии 2013 на сайте worldfootball.net

2015
Матчи ФК «Бенфика»
Матчи ФК «Спортинг» Лиссабон
Португалия
Спорт в Португалии в 2015 году
События 9 августа
Август 2015 года
Фару